Jack Straw steht für:
 Jack Straw (* 1946), britischer Politiker
 Jack Straw (Bauernführer) († 1381)

Weiteres:
 Leben und Tod des Jack Straw, Historie, evtl. von George Peele
 Jack Straw (Drama), 1908 von William Somerset Maugham
 Jack Straw (1920), Stummfilm
 Jack Straw (Lied), 1971, von Grateful Dead
 Jack Straw’s Castle, Hampstead